Дмитрий Михайлович Фёдоров (род. 6 июля 1972, Москва) — российский кинорежиссёр и монтажёр.

Биография и творческая деятельность 
Родился в Москве в семье художников. Дед по материнской линии — художник Михаил Шварцман. По отцовской линии внучатый племянник кинорежиссера Бориса Юрцева. В 1995 году окончил художественно-графический факультет МГПИ С 1988 года работает в области станковой живописи и графики. С 1994 года занимается компьютерной графикой и дизайном телеэфира. Работал главным художником телекомпании СТС. В 1998 году снял свой первый игровой фильм «Неведомый друг», где, как и в двух последующих фильмах выступил как оператор и художник. Снятый в 1999 году фильм «Леопольд Дюза» стал обладателем главного приза на фестивале «Святая Анна». В 2002 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская Петра Тодоровского и Натальи Рязанцевой). В качестве дипломной работы снял фильм «Туда, где не слышно голоса». 

С 2002 года занимается постановкой телевизионных художественных фильмов и сериалов («Саша+Маша», «Бешеная», Морская душа и др.).

Фильмография

Режиссёр 
  —  — Саша+Маша
  — Костяника. Время лета
  — Бешеная
  — Морская душа
  — Крест в круге
  — Ангел
  — Солдатские сказки
  — Сезоны любви
  — Ведьма
  — Москвы не бывает

Монтажёр 
  — Москвы не бывает

Семья 
 Жена — Ольга Старченкова, актриса.

Ссылки 
 Дмитрий Фёдоров
 «Новый Иерусалим» часть 3 Дмитрий Федоров 

Выпускники МПГУ
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Члены Союза кинематографистов России